Dörnberg může odkazovat se na:

Místa 

 Dörnberg, obec v zemském okresu Rýn-Lahn ve spolkové zemi Porýní-Falc v západním Německu

Lidé 
Dörnbergové jsou šlechtický rod v Německu.

 Alexandr von Dörnberg (1901–1983), německý právník, diplomat a důstojník SS
 Baronka Vilemína Dörnberská (1803–1835), německá baronka
 Vilém von Dörnberg (1768–1850), německý generál
 Ferdy Doernberg (* 1967), anglicko-německý hudebník
 Stefan Doernberg (1924–2010), německý spisovatel a pedagog

Wikipedie:Rozcestníky
Rozcestníky - příjmení
Německá příjmení